Valperga est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme 

 Valperga, commune italienne dans la ville de Turin, au Piémont, en Italie.

Personnalités 

 Antonio Maurizio Valperga (mort en 1688), ingénieur militaire pour la Savoie, Malte et la France ;
 Boniface de Valperga (mort en 1243), évêque d'Aoste, bienheureux ;
  Jérôme de Valpergue (mort en 1573), archevêque de Tarentaise ; 
  François-Hyacinthe de Valpergue de Masin (mort en 1736) , évêque de Maurienne ;
 Charles-Eugène de Valperga de Maglione  (né à Valperga le  et mort à Turin  le ), ecclésiastique qui fut évêque de Nice de 1780 à 1792 ; d’où :
 la rue Valperga à Nice ;
 Tommaso Valperga di Caluso (1737-1815), homme de lettres, orientaliste et mathématicien italien.

Fictions 
 Valperga, roman historique de 1823, par Mary Shelley.

Voir aussi 
 , nom francisé en Valpergue.